

Organizacje 
 Intelligence Support Activity – jedna ze służb specjalnych USA.
 ISA – irańska agencja kosmiczna
 ISA – izraelska agencja lotów kosmicznych
 ISA – Międzynarodowa Federacja Narodowych Stowarzyszeń Normalizacyjnych
 ISA – włoska agencja kosmiczna

Technika 
 architektura procesora (ang. instruction set architecture, ISA)
 ISA (oprogramowanie) – zapora filtrująca ruch sieciowy oraz serwer pośredniczący
 ISA – magistrala komunikacyjna
 ISA (układ PCT)

Marynistyka 
 MS Isa – statek wodny
 ISA 407 – klasa jachtów

Inne 
 ISA (wydawnictwo)
 ISA (medycyna)

Zobacz też 
 Isa